Cervino kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Cervino, Kampanien, kommun, Kampanien, Provincia di Caserta,

Schweiz 

 Matterhorn, berg, Valais, 

Robotskapade Italienförgreningar